Гавіалові (Gavialidae) — родина великих напівводних крокодилів із подовженими вузькими мордами. Gavialidae складається з двох живих видів, ґавіала (Gavialis gangeticus) та псевдоґавіала (Tomistoma schlegelii) — обидва зустрічаються в Азії і є представниками двох підродин у складі гавіалових (Gavialidae). Багато вимерлих членів відомі з більш широкого діапазону, в тому числі нещодавно вимерлий Hanyusuchus. Вважається, що гавіалідам не вистачає сили щелепи, щоб захопити велику здобич ссавців, яку люблять крокодили та алігатори подібного розміру, тому їх тонку морду найкраще використовувати для лову риби, однак було виявлено, що дорослі особини псевдоґавіала полюють на більших хребетних тварин.

Філогенетика 
Нижче наведена кладограма основних сучасних груп крокодилів заснована на останніх молекулярних дослідженнях і показує тісний зв'язок ґавіала зі псевдоґавіалом, а також те, як гавіаліди та крокодили більш тісно пов'язані, ніж алігатороїди:

Ось більш детальна кладограма, яка показує запропоноване розміщення Гавіала в Gavialidae, включаючи вимерлих членів:

Примітки 

Родини плазунів